La désignation de Bayer ι Cygni est partagée par deux étoiles de la constellation du Cygne :
 ι Cygni (7 Cygni), plus faible (magnitude 5,77) ;
 ι Cygni (10 Cygni, magnitude 3,77), souvent simplement appelée ι Cygni.

Références 

Constellation du Cygne
Homonymie stellaire
Bootis, Iota